Jméno Dobrošov nesou dvě sídla:
 Dobrošov (Hrazany), část obce Hrazany v okrese Písek
 Dobrošov (Náchod), část města Náchod v okrese Náchod

rozhledna:
 na Jiráskově chatě

nebo bývalý vojenský objekt:
 Dobrošov (dělostřelecká tvrz), dělostřelecká tvrz u vsi Dobrošov v okrese Náchod

Externí odkazy